Мишо́ ( и ) — имя и французская фамилия; также может означать:

Фамилия 
Французская фамилия. Известные носители:

А 
 Мишо, Александр Францевич (1771—1841) — российский военачальник эпохи наполеоновских войн.
 Мишо, Александер (1839—1895) — польский поэт и журналист бельгийского происхождения. Отец Юлиана Мишо.
 Мишо, Альфред (1859—1937) — французский адвокат и эсперантист.
 Мишо, Андре (1746—1802) — французский путешественник и ботаник.

Б, Д 
  (1921—1987) — люксембургский футболист.
 Мишо, Дэвид (род. 1972) — австралийский режиссёр, сценарист, актёр и продюсер.

Ж 
 Мишо, Жанин (1914—1976) — французская оперная певица.
 Мишо, Жозеф-Франсуа (1767—1839) — французский историк.

К 
 Мишо, Клод Иньяс Франсуа (1751—1835) — французский дивизионный генерал.

Л 
  (1885—1968) — афроамериканский евангелист.
 Мишо, Людвиг Францевич (?—1821) — русский военачальник, генерал-майор.
  (1885—1976) — книгопродавец из Гарлема и борец за гражданские права.

М 
  (род. 1930) — американский активист за гражданские права и член Демократической партии Генеральной Ассамблеи Северной Каролины.

О, П 
 Мишо, Огюст-Франсуа (1786—1879) — французский медальер и скульптор.
  (1813—1883) — кузнец, изготовлявший детали для вагонной торговли в Париже в 1850-х и 1860-х годах.
 Мишо, Пьер Антуан (1746—1808) — французский дивизионный генерал.

С, Т 
 Мишо, Себастьен (род. 1987) — канадский тхэквондист, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.
 Мишо, Трент (род. 1996) — канадский фигурист.
 Мишо, Тьерри (род. 1963) — французский мототриалист.

Ф, Ю 
 Мишо, Франсуа-Андре (1770—1855) — французский ботаник.
 Мишо, Юлиан Александрович (1868—1925) — российский фехтовальщик и тренер.

Топоним 
  — некорпоративное сообщество в округе Паухатан, штат Виргиния, США.

См. также 
  — государственный лес в Бюро лесного хозяйства Пенсильвании № 1; основные офисы расположены в Фейетвилле, округ Франклин, штат Пенсильвания, США.
  (значения)